1970 Голяма награда на Канада е 4-то за Голямата награда на Канада и единадесети кръг от сезон 1970 във Формула 1, провежда се на 20 септември 1970 година на пистата Монт-Треблан, Сейнт-Жовите в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1970 година в Канада